El Torneig de Basilea 2015, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 24 d'octubre i l'1 de novembre de 2015 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista local Roger Federer va guanyar novament el títol de la ciutat on resideix, setena ocasió en dotze finals (2006, 2007, 2008, 2010, 2011 i 2014), i també el quart de l'any. Fou el 34è enfrontament contra Rafael Nadal però el primer des de feia gairebé dos anys (21 mesos).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2015
ATP World Tour 2015